Verbrannter Berg steht für:

 Verbrannter Berg, Berg im Damaraland, Namibia

in Deutschland:
 Verbrannter Berg (Eifel), , Berg im Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Verbrannter Berg (Moseltal/Moselhunsrück), Bergnase am Übergang vom Moseltal zum Moselhunsrück, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz
 Verbrannter Berg (Nordöstlicher Moselhunsrück), , Berg im nordöstlichen Moselhunsrück, Ortsgemeinde Lieg, Landkreis Cochem-Zell, Rheinland-Pfalz